Nyberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Nyberg (1913–1970), schwedischer Fußballspieler
 Erik Nyberg (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Evert Nyberg (1925–2000), schwedischer Langstreckenläufer

 Glenn Nyberg (* 1988), schwedischer Fußballschiedsrichter
 Gunnar Nyberg (1929–2007), schwedischer Jazzmusiker
 Henrik Samuel Nyberg (1889–1974), schwedischer Orientalist
 Herman Nyberg (1880–1968), schwedischer Segler
 Julia Nyberg (1785–1854), schwedische Autorin
 Karen Lujean Nyberg (* 1969), US-amerikanische Astronautin
 Katarina Nyberg (* 1965), schwedische Curlerin
 Katja Nyberg (* 1979), norwegische Handballspielerin
 Lina Nyberg (* 1970), schwedische Jazzmusikerin
 Mary Ann Nyberg (1923–1979), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Max Nyberg (* 1992), schwedischer Pianist und Komponist
 René Nyberg (* 1946), finnischer Diplomat
 Susanne Nyberg (* 1961), schwedische Squashspielerin

Nyberg als Teil von Firmierungen:
 Nyberg-Waller Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1907)
 Nyberg Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1914)

Siehe auch:
 Nieberg